А был ли мальчик? — устойчивое выражение русского языка, означающее сомнение говорящего в самом факте существования предмета обсуждения. Восходит к цитате из романа Максима Горького «Жизнь Клима Самгина» (часть 1, глава 1, впервые напечатан в 1927 году): «Да — был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?». Этот вопрос задаёт герою романа один из других персонажей, когда начинает сомневаться в воспоминании о том, что мальчик утонул во время катания на коньках. Литературные критики возводят образ «мальчика» к пушкинскому мотиву вины героя в «Борисе Годунове».
 А был ли мальчик? — альбом Аллы Пугачёвой (вышел в 2002 году).

Примечания

Литература 
 Борисова Л. М. «Да был ли мальчик-то?». О смысле горьковского рефрена. // Вопросы литературы. 2018;(4):15-41.

Крылатые выражения
Русские фразеологизмы